(1901-1944), architecte et résistant allemand.
 Herbert Richter (né en 1947), cycliste allemand.